Claude Chagnon (né le  à Saint-Pierre, dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie 
En 1964, Claude Chagnon est choisi en première ronde, sixième choix au total, par les Canadiens de Montréal lors du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il joue les trois saisons suivantes avec leur équipe junior dans l'Association de hockey de l'Ontario (AHO), le Canadien junior. Cependant, il ne passe jamais professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965 || Canadien junior de Montréal || AHO || 37 || 0 || 9 || 9 || 0 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Canadien junior de Montréal || AHO || 25 || 0 || 1 || 1 || 14 || || || || || 
|-
| 1966-1967 || Canadien junior de Montréal || AHO || 20 || 0 || 1 || 1 || 30 || || || || ||

Références 

Naissance en mars 1948
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Défenseur de hockey sur glace